East Side Story (film) – film del 2006
East Side Story (Bob Seger) – singolo del 1966
East Side Story (Squeeze) – album del 1981